Médéric Bottin (1874-1912), peintre français. 
 Sébastien Bottin (1764-1853), éditeur français d'un annuaire du commerce et de l'industrie en 1797.
 La société Didot-Bottin perpétua son activité après sa mort en 1853.
 Son nom reste associé à diverses marques d'annuaire spécialisé :
 le Bottin mondain créé par Didot-Bottin en 1903 ;
 le Bottin gourmand créé en 1981.
 Le bottin signifie, par antonomase, dans de nombreuses régions francophones un annuaire téléphonique édité sur un support papier.
 Allô Bottin désigne un service de renseignements téléphoniques français créé en 2005.

 Rob Bottin (né en 1959), spécialiste américain des effets spéciaux en maquillage, au cinéma.
Patronyme français
Homonymie de patronyme